Hyperion Power Generation är ett amerikanskt företag som utvecklar små kraftstationer som drivs av kärnbränsle.

Produktion förväntas starta år 2012. Konstruktionen är förhållandevis liten och är tänkt att klara sig med ett minimalt underhåll. En liknande lösning utrreddes av ASEA under 70-talet men fortsatt utveckling lades ner som en följd av resultatet i folkomröstningen i kärnkraftsfrågan.

Externa länkar 
 Hyperion Power Generation - Officiell webbplats

Amerikanska energiföretag
Kärnkraft